Azota-Cristos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Berberis vulgaris; o
 el nombre común de la planta Picnomon acarna.